En la mitología griega es el nombre de dos diosas:
Tetis, hija de Urano y Gea, esposa de Océano y madre de las ninfas Oceánides.
Tetis, la de argénteos pies, la más famosa de las Nereidas, hija de Nereo y Doris, esposa de Peleo y madre de Aquiles.

En astronomía, puede hacer referencia a:
Tetis, un satélite del planeta Saturno.
(17) Thetis, un asteroide del cinturón de asteroides.

En geología 
Mar de Tetis, un océano que antiguamente se extendía desde el Caribe hasta el océano Índico.
Océano Paleo-Tetis, océano predecesor del anterior entre el período Ordovícico y Triásico.
Océano Proto-Tetis, océano predecesor del anterior entre el período Ediacárico y Carbonífero.
Fosa de Tetis, fosa oceánica en la parte septentrional del océano Tetis.

Enlaces externos 

 Tetis en el Proyecto Perseus.